Titus kan syfta på:

 Titus (namn) – ett romerskt namn
 Titusbrevet – brev i Nya testamentet
 Titus (opera) – opera av Wolfgang Amadeus Mozart
 Titus (djur) – ett släkte i familjen plattbuksspindlar
 M/V Titus – ett PCTC-fartyg byggt för Walleniusrederierna
 Titusbågen – en romersk triumfbåge
 Titus (helgon) – ett helgon
 Titus (film) – en film av Julie Taymor från 1999
 Titus Software – ett franskt datorspelsförlag som verkade mellan 1985 och 2005.
 Titus (TV-serie) – en amerikansk TV-serie
 Titus Andronicus – skådespel av William Shakespeare
 Titus Groan i trilogin Gormenghast av Mervyn Peake

Geografi

Antarktis 

 Mount Titus, berg,

Sydafrika 

 Titusrivier, vattendrag, Västra Kapprovinsen,

Se även 
 Titus County – administrativt område i delstaten Texas, USA